El Proyecto Anillo es un proyecto chileno, cuyo código en la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) es ACT 1110, que comenzó en el 2013 y finalizó el 2014, y está a cargo de la Universidad de Talca, la Universidad de Concepción y la Universidad de Chile. El objetivo del proyecto es determinar las bases moleculares que llevarán a un mejor entendimiento de los rasgos que regulan la maduración de la frutilla blanca chilena (Fragaria chiloensis), para mejorar su calidad y favorecer su posicionamiento y penetración tanto en el mercado nacional como en el internacional. La  investigación científica está dirigida por la Dra. Lorena Norambuena, investigadora de la Universidad de Chile. El proyecto agrupa a más de 50 científicos nacionales e internacionales.

Centros de investigación 
Los principales centros en los que lleva a cabo el proyecto son:

 Universidad de Concepción: En esta universidad se localiza un banco de plantas, al cual son enviadas la mayor parte de las plantas silvestres estudiadas, que son recolectadas a lo largo de la zona sur del país.
 Universidad de Talca.
 Universidad de Chile:  En las dependencias de esta universidad se encuentra el Laboratorio de Microbiología Celular Vegetal. En él se estudian los genes que determinan la resistencia a patógenos, la duración post-cosecha y la firmeza de la Fragaria chiloensis, utilizando técnicas de selección natural y retro-cruza en el banco de plantas, para obtener finalmente especímenes con mejores atributos, sin alterar genéticamente a la especie con la que se trabaja, es decir, no se quiere crear un organismo transgénico.

Desarrollo

Motivación del Proyecto 
Los distintos tipos de  frutillas comerciales que se conocen en la actualidad, tienen como origen a un híbrido surgido en Brest, Francia, que es conocida como la Fragaria x ananassa, creada en 1766, que fue el resultado de un cruce entre las especies Fragaria virginiana, procedente de Estados Unidos, y la Bianca Chiloensis (Fragaria chiloensis). Esta última es originaria de Chile, entre la VII Región y la  X Región, y su mayor productividad está concentrada cerca de las áreas costeras chilenas, entre la VII Región y la VIII Region. Es una especia nativa con un gran potencial económico, caracterizada por su intenso y agradable aroma y sabor, pero también por su corta vida postcosecha. Esto es lo que motivó el trabajo conjunto de varios académicos chilenos en la búsqueda de su inserción y posicionamiento en el mercado.

Objetivos del Proyecto 
Los objetivos del proyecto son los siguientes: 

 Evaluación mediante métodos propios la expresión de los genes a lo largo de las etapas de vida de la  frutilla blanca chilena.
 Más firmeza en el fruto.
 Mayor durabilidad post-cosecha.
 Mayor resistencia a patógenos.

Resultados parciales 
Dentro de los objetivos que han conseguido, se encuentra la identificación de:

Metalotioneínas.
 Receptores hormonales.
 Fitosistatinas.
 Hormonas del desarrollo vascular.

Bibliografía

Publicaciones realizadas por la Dra. Lorena Norambuena

Bookchapter

Referencias

Enlaces externos 
http://www.cbmv.cl/ ; Centro de Biología Molecular Vegetal de la Universidad de Chile.
http://www.munipuren.cl/ ; Página de la frutilla blanca chilena (Fragaria chiloensis).

Anillo
Ciencia y tecnología de Chile